Antoine Borel (1743-1810), peintre et graveur français ;
 Antoine Borel (1777-1838), peintre et professeur de peinture et de dessin français ;
 Antoine Borel (1840-1915), financier et consul suisse.